Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту 2008-09 годов прошёл в центре конькобежного спорта в Коломне. На этом этапе прошло два забега на дистанции 1000 метров.

День 1

Стартовая жеребьёвка

Результаты забегов в дивизионе А

Итоги выступлений в дивизионе Б

День 2

Стартовая жеребьёвка

Результаты забегов в дивизионе А

Итоги выступлений в дивизионе Б 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Коломне